Алекса́ндр Ива́нович Успе́нский:
 Успенский, Александр Иванович (1835—1902) — священник, автор книг по пчеловодству.
 Успенский, Александр Иванович (1873—1938) — российский и советский историк искусства, археолог, педагог.
 Успенский, Александр Иванович (1902—1940) — комиссар государственной безопасности 3-го ранга, нарком внутренних дел Украинской ССР.